Роги — деревня в Опочецком районе Псковской области России. Входит в состав Пригородной волости Опочецкого района.

Расположена в 10 км к востоку от города Опочка.

Численность населения по состоянию на 2000 год составляла 20 человек, на 2012 год — 16 человек.

Примечания

Топографические карты 

Населённые пункты Опочецкого района